El Torneig de Mallorca 2021, oficialment conegut com a Mallorca Championships 2021, és una competició tennística jugada sobre gespa dins les sèries 250 del circuit ATP masculí. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 21 i el 26 de juny de 2021 al Mallorca Country Club de Santa Ponça, Calvià, Espanya.

El tennista rus Daniïl Medvédev va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

ATP Tour 2021
Competicions tennístiques espanyoles
Competicions esportives a Mallorca
Tennis a Mallorca
Calvià